Бела Харай (, ) — венгерский хоккеист (хоккей на траве и хоккей с шайбой), нападающий. Участник зимних Олимпийских игр 1936 года и летних Олимпийских игр 1936 года.

Биография 
Бела Харай родился 27 декабря 1911 года в Будапеште, входившем в состав Австро-Венгрии.

Играл за будапештские ББТЕ (1931—1944), «Ференцварош» / ЭДОСЗ / «Кинижи» (1945—1949), «Постас» (1953—1955) и БВСЦ (1956—1958). Четырёхкратный чемпион Венгрии по хоккею на траве (1941, 1943, 1951 — как играющий тренер, 1957). Трёхкратный серебряный призёр Кубка мира по хоккею на траве (1955, 1957—1958). Двукратный чемпион мира среди колледжей по хоккею на траве (1935, 1937). В хоккее с шайбой выиграл 12 золотых медалей чемпионата Венгрии. В 1932—1958 годах провёл 22 матча за сборную Венгрии, в 1934—1939 годах участвовал в чемпионатах мира.

В 1936 году вошёл в состав сборной Венгрии по хоккею с шайбой на зимних Олимпийских играх в Гармиш-Партенкирхене, которая поделила 7-8-е места. Играл на позиции нападающего, провёл 5 матчей, забросил 4 шайбы в ворота сборной Бельгии.

В 1936 году вошёл в состав сборной Венгрии по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Берлине, поделившей 7-9-е места. Играл на позиции нападающего, провёл 4 матча, забил 2 мяча (по одному в ворота сборных Японии и США).

В 1934—1946 годах провёл 50 матчей за сборную Венгрии по хоккею на траве.

Работал тренером по хоккею на траве, в 1956—1968 и в 1974 году возглавлял БВСЦ. В 1964 году выиграл с ним Кубок мира, дважды завоёвывал серебро (1957—1958), один раз бронзу (1959).

В 1949—1980 годах работал смотрителем Академического издательства.

Умер 9 марта 1988 года в Будапеште.

Память 
Входит в Зал славы венгерского хоккея.

Примечания 

Хоккеисты на траве Венгрии
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1936 года
Хоккеисты Венгрии
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1936 года
Тренеры Венгрии
Спортсмены нескольких видов спорта
Хоккеисты по алфавиту